Enterprise application integration, technologie om bedrijfsapplicaties te laten samenwerken
 electronic acoustic improvisation (ook wel 'eai' of 'taomud'), een muziekgenre verwant met de Japanse stijl onkyo
 Enkel-armindex, een maat voor de arteriële toestand van de benen.